Nedden oder zur Nedden oder Ter-Nedden ist der Familienname folgender Personen:

 Burckhard Nedden (* 1944), deutscher Jurist und Datenschutzexperte
 Claudio Nedden-Boeger (* 1966), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Dietrich zur Nedden (1961–2022), deutscher Schriftsteller und Publizist
 Eberhard Ter-Nedden (1908–1986), deutscher Theologe, Philologe und Hochschullehrer
 Eduard zur Nedden (1854–1924), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat und Regierungspräsident
 Felix zur Nedden (1916–2013), deutscher Beamter, leitender Baudirektor, Architekt und Stadtplaner sowie Stadtbaurat
 Gisbert Ter-Nedden (1940–2014), deutscher Germanist und Literaturwissenschaftler
 Hermann Schmidt zur Nedden (1893–1973), deutscher Verwaltungs- und Kirchenjurist; führendes Mitglied der Deutschen Christen
 Martin zur Nedden (* 1952), deutscher Stadtplaner 
 Otto C. A. zur Nedden (1902–1994), deutscher Theater- und Musikwissenschaftler, Chefdramaturg, Hochschulprofessor, Dramatiker, Sachbuchautor und Herausgeber
 Wilhelm Ter-Nedden (1904–2000), deutscher Verwaltungsjurist